Wanted: Dead or Alive (televisieserie), televisieserie
 Wanted: Dead or Alive (1987), film uit 1987
 Wanted dead or alive, nummer uit 1987, geschreven door Jon Bon Jovi en Richie Sambora